Калесник — фамилия. Известные носители:

 Калесник, Станислав Викентьевич (1901—1977) — советский физико-географ.
 Калесник, Сергей Иванович (род. 1970) — советский гребец.